Ульяновка () — село в Бобринецком районе Кировоградской области Украины.

Почтовый индекс — 27221. Телефонный код — 5257. Занимает площадь 0,21 км². Код КОАТУУ — 3520884207.

Местный совет 
27222, Кировоградская обл., Бобринецкий р-н, с. Благодатное, тел. 3-75-09, 4-53-56

Ссылки 
 Ульяновка на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Кировоградской области 

Населённые пункты Бобринецкого района